O Club Social y Deportivo Iván Mayo é um clube de futebol localizado na cidade de Villa Alemana no Chile. Foi fundado 16 de março de 1938. Atualmente joga na Asociación de Fútbol Amateur de Villa Alemana.

O clube tem o nome de Iván Mayo para homenagear um jogador chileno que se destacou nas décadas de 1920 e 1930 em clubes como San Luis de Quillota, Colo-Colo e Vélez Sársfield da Argentina. 

O Deportivo Iván Mayo militou na Terceira Divisão do Chile entre os años 1981 a 1983. Posteriormente participou da Segunda Divisão chilena durante o ano de 1984, mas no mesmo ano foi rebaixado.

Em 1986 voltou a subir para a Segunda Divisão chilena, mas igualmente a sua anterior passagem o clube foi incapaz de permanecer na categoria, voltando a Terceira Divisão do Chile. Depois de campanhas medíocres e ruins o clube decide se desfiliar do futebol nacional na temporada de 1996, apenas competindo em torneios da sua região.

Dados do clube 
Temporadas na 2ª: 2 (1984, 1987)
Temporadas na 3ª: 14 (1981-1983, 1985-1986, 1988-1996)

Iván Mayo
Iván Mayo